Jacques Vandamme (jurist) (1923-2020), Belgisch jurist en professor
 Jacques Vandamme (kunstenaar) (1933), Belgisch kunstenaar